Harz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Otto Harz
 Carl Karl Otto Harz